Чюй — топоним, которым картограф Ремезов обозначил верховье современной реки Серебряная. Находится в Свердловской области (по версии сайта Уральского музея атамана Ермака, это левый приток Серебряной, впадающий в неё около деревни Кедровка, а название Чюю было дано дружиной Ермака, которая по ней поднялась к волоку, ставшему дорогой через Уральский хребет в Сибирь).

Из летописи 
В «Служебной чертёжной книге» Ремезов поместил карту Урала с пометой «волок Ермаков» (между деревнями Кедровка и Верхняя Баранча) и обозначил пунктиром путь отряда по реке Серебряной, её притоку реке Чюй и за волоком по рекам Журавлик, Баранчук и Тагил. Карту Ремезова в «Служебной чертёжной книге» дополняет летописный материал.

Противоречие 
На карте Ремезова (фрагмент в статье Уральского музея атамана Ермака) восточные притоки Чусовой преимущественно приходят с юго-восточного направления и Чюй является правым притоком Серебряной, в то время как в реальности восточные притоки Чусовой приходят преимущественно с северо-восточного направления, и к горному хребту ведут лишь левые притоки Серебряной.

Примечания

Ссылки 
 
 

География Свердловской области
История Свердловской области